Wieśnik steht für folgende Fließgewässer in Polen:
 Wieśnik (Soła), linker Zufluss der Soła
 Wieśnik (Żylica), linker Zufluss der Żylica